

Cinema 
 Il passo del diavolo – film del 1950 diretto da Anthony Mann
 Il passo del diavolo – film del 2013 diretto da Renny Harlin